Форд пума (купе), аутомобил марке Форд из 1997. године
 Форд пума (кросовер), аутомобил марке Форд из 2019. године